De Scania OmniExpress is een standaard autobus, geschikt voor interstedelijk vervoer en als touringcar, van het Zweedse bedrijf Scania. De bussen worden gebouwd bij Lahden Autokori te Lahti (Finland). De bus is verkrijgbaar als .

De OmniExpress heeft als broertjes de OmniLink (streekbus), de Scania OmniCity (stadsbus) en de OmniLine (touringcar). De OmniExpress kan gezien worden als de opvolger van de OmniLine.

Specificaties

Inzet 
Het bustype komt voor in onder andere Groot-Brittannië en Zweden.

OmniExpress